

Persone 
Klemens von Metternich, di solito si riferisce a Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich-Winneburg-Beilstein, conte e, dal 1813, principe di Metternich-Winneburg (Coblenza, 15 maggio 1773 – Vienna, 11 giugno 1859) – diplomatico e politico austriaco

Essa può anche fare riferimento a uno dei vari membri della famiglia Metternich.

Il cognome è condiviso anche da:

Anton Metternich (1890-1949) – politico tedesco e governatore onorario del distretto (Landrat)
Eberhard Metternich (* 1959) – musicista tedesco
Franz Graf Wolff Metternich zur Gracht (1893-1978) – storico dell'arte e direttore del Provinzalkonservator dell'arte nel 1940-1942 
 Conte Franz von Metternich (1746-1818) – diplomatico e padre del Principe Klemens, primo principe di Ochsenhausen
Franz-Albrecht Metternich-Sandor (1920-2009) – principe di Corvey e duca di Racibórz (Casato di Hohenlohe)
Franz Arnold von Wolff-Metternich zur Gracht (1658-1718) – Principe vescovo di Paderborn e Münster
Germain Metternich (1811-1862) – militare e rivoluzionario tedesco naturalizzato statunitense
Hermann Werner von Wolff-Metternich zur Gracht (1683-1704) – vescovo di Paderborn
Johann Adolf Freiherr Wolff-Metternich zur Gracht (1592-1669) – del Consiglio elettorato di Colonia (antenato di Josef Metternich)
Josef Metternich (1915-2005) – cantante lirico tedesco, uno dei più eminenti baritoni del suo tempo
Josef Metternich (Parroco) (1930-2003) – parroco di Köln-Mülheim
Karl Heinrich von Metternich-Winneburg (1622-1679) – principe arcivescovo di Magonza 
Lothar von Metternich (1551-1623) – arcivescovo-elettore di Treviri e principe vescovo di Prüm (1599-1623)
Lothar Friedrich von Metternich-Burscheid (1617-1675) – principe-vescovo di Spira (1652-1675), e Worms (1673-1675), così come arcivescovo-elettore di Magonza (1673-1675)
Mathias Metternich (1747-1825) – professore di matematica e fisica presso l'Università elettorale di Magonza; Giacobino simpatizzante della Rivoluzione Francese, membro del Governo della Repubblica di Magonza
Paul Wolff Metternich (1853-1934) – diplomatico tedesco, ambasciatore presso l'Impero britannico (1903-1912) e Impero ottomano (1915-1916)
Paul Alfons von Metternich-Winneburg (1914-1992) – conte di Monte San Biagio, militare austro-tedesco, pilota ed ex presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile
Principessa Pauline von Metternich (1836-1921) – nipote di Klemens e moglie di Richard von Metternich
 Principe Richard von Metternich (1829-1895) – diplomatico austriaco, figlio del principe Klemens von Metternich
Tatiana von Metternich-Winneburg (1915-2006) (Tatiana Hilarionowna Principessa di Metternich-Winneburg, nata Principessa Tatiana Hilarionovna Vassiltchikov (), 1º gennaio 1915-26 luglio 2006) – mecenate delle arti tedesca, nata in Russia.
Wilhelm Hermann Ignatz Freiherr Wolff-Metternich zur Gracht (1665-1722) – presidente del Governo di un Principato (Regierungspräsident)
Wolf von Metternich († 1731) – diplomatico, scrittore e alchimista tedesco

Metternich inoltre può riferirsi:

Koblenz-Metternich – distretto di Coblenza
Metternich (Weilerswist) – parte del comune di Weilerswist
Münstermaifeld-Metternich – parte del comune di Münstermaifeld

Haus Metternich (Coblenza) – a Coblenza, città natale del principe Klemens Wenzel di Metternich
Burg Metternich – castello in rovina sopra il paese di Beilstein sulla Mosella, il quartier generale di Metternich-Winneburg-Beilstein
Burg Metternich (Weilerswist) – castello sul Reno a Weilerswist-Metternich, il quartier generale di Metternich
Burg Metternich, anche chiamato Burg Reinhardstein – castello in Belgio

Nobiltà 
Casato di Metternich – casato nobiliare tedesco